Список синглов № 1 в чарте Middle-Road Singles (ныне — Adult Contemporary) в 1963 году по версии журнала Billboard включает в себя самые популярные песни жанра мидл-роуд (варьете). В течение года 14 песен смогли побывать на вершине чарта.

В начале года Стив Лоуренс занимал позицию номер один с песней «Go Away Little Girl», которая оставалась на первом месте до 19 января (учитывая результаты прошлого года, песня провела на вершине шесть недель), тогда его сместили The Rooftop Singers с песней «Walk Right In». В течение года только Peter, Paul and Mary смогли побывать на вершине дважды с синглами «Puff, the Magic Dragon» в мае и «Blowin' in the Wind» в августе. Уже в сентябре Бобби Винтон с синглом «Blue Velvet» занял на восемь недель первое место, став самым долгопрерываемым артистом на вершине чарта в том году.

Список синглов № 1

См. также 
 1963 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 1963 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 


Чарты Billboard 1963 года
1963
Списки хитов № 1 1963 года